Gábor Hajdu este numele purtat de 2 politicieni români:
 Menyhért Gábor Hajdu (n. 1938)
 Gábor Hajdú (n. 1976)